Pozsonyi Imre (1880–1932) válogatott labdarúgó, játékvezető, edző
 Pozsonyi Imre (1938) ejtőernyős